Kolibries
 Trochilidae, de familie van de kolibries binnen de orde gierzwaluwachtigen

Toelichting
Trochiliformes is de naam van de orde waarin de kolibries geplaatst kunnen worden op grond van DNA-onderzoek naar de taxonomie van de vogels.
Traditioneel worden de kolibries echter ingedeeld in een orde met onder andere de gierzwaluwen: de apodiformes.
Deze traditionele indeling wordt hier gevolgd en daarom worden de kolibries als familie Trochilidae behandeld.